Villa de San Antonio kan syfta på:

Honduras 

 Villa de San Antonio (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Villa de San Antonio (ort), Departamento de Comayagua,